Đức Hòa (doorverwijspagina)
 Đức Hoà
 Đức Hóa